Menu har flere betydninger:

 Menu (spisested) – forslag om sammensætning af forret, hovedret og dessert; også om forslagets fysiske fremtræden.
 Liste (datastruktur) – oversigt over valgmuligheder i et computerprogram.
 Menu (tastatur) – en knap på et computertastatur
 Menu (film) –  kort amerikansk komediefilm fra 1933 af Nick Grinde